Schönborn (geslacht), een Oostenrijks adellijk geslacht
Schönborn (Hunsrück), een plaats in het Duitse district Rhein-Hunsrück-Kreis, Rijnland-Palts
Schönborn (Niederlausitz), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Schönborn (Donnersbergkreis), een plaats in het Duitse district Donnersbergkreis, Rijnland-Palts
Schönborn (Rhein-Lahn-Kreis), een plaats in het Duitse district Rhein-Lahn-Kreis, Rijnland-Palts
Bad Schönborn, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg